Сегунда 1980/1981 () — 50-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Results

Ссылки 
 на lafutbolteca.com 

1980/1981
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1980 году
Спорт в Испании в 1981 году